Albert Meyer je jméno následujících osob:

 Albert Meyer (fotograf) (1857–1924), německý fotograf
 Albert Meyer (FDP) (1870–1953), švýcarský politik (FDP)
 Albert Meyer (překladatel) (1893–1962), švýcarský učitel, překladatel Homérovy Odyssey
 Albert Meyer (kardinál) (Albert Gregory Meyer, 1903–1965), kardinál v Chicagu
 Albert Meyer (CSU) (* 1926), německý politik a právník (CSU)
 Albert Meyer (právník) (* 1947), německý právník
 Albert Meyer (vzpěrač), německý vzpěrač

Související rozcestníky 
 Albert Mayer